Торецкое — населённые пункты Украины:

 Торецкое — село в Константиновском районе Донецкой области
 Торецкое — село в Добропольском районе Донецкой области